О́льга Ла́пина:
 Лапина, Ольга Васильевна (род. 1977) — российская легкоатлетка.
 Лапина, Ольга Ивановна (род. 1959) — советский и российский архитектор.
 Лапина, Ольга Юрьевна (род. 1990) — казахстанская легкоатлетка.